Континентальная клубная регбийная лига (сокращённо ККРЛ) — турнир по регби-15 среди профессиональных команд России, Румынии и Германии. Первый и единственный розыгрыш не состоялся из-за пандемии COVID-19.

История создания 
С приходом нового руководства ФРР в лице Игоря Артемьева активизировалась работа по созданию нового европейского клубного турнира. Работа шла около полутора лет и в конечном счете родилась Континентальная клубная регбийная лига, по аналогу с КХЛ. Руководителем нового турнира стал Кирилл Яшенков (Заместитель председателя высшего совета Федерации регби России). За полтора года Яшенков посетил все страны второго регбийного эшелона Европы: Испанию, Румынию, Грузию, Португалию. Много раз встречался с президентами регбийных федераций этих стран и руководителей континентального и мирового регби, обсуждал идею с ведущими клубами. Итогом этой работы стало то, что 30 ноября в Париже прошло собрание будущих участников Континентальной регбийной лиги. Там и подписали соглашение о создании турнира.

20 марта 2020 года совет директоров лиги отложил проведение турнира из-за сложной эпидемической обстановки в Европе, вызванной распространением коронавируса COVID-19. В 2021 году под эгидой Регби Европы (Rugby Europe) был основан Суперкубок Европы по регби, в котором принимают участие клубы из стран второго эшелона европейского регби.

Сезон 2020

Участники

Сетка плей-офф 
Участники были разбиты на четвертьфинальные пары. От России должны были играть команды, которые по итогам сезона 2019 года заняли места с 1-го по 4-е; российские команды были разведены так, чтобы не пересекаться на стадии четвертьфинала.

Четвертьфинальные пары
 Динамо (Бухарест) — Енисей-СТМ
 Франкфурт 1880 — Слава
 Стяуа (Бухарест) — ВВА-Подмосковье
 Штиинца Байа Маре — Красный Яр

Примечания 

Турниры по регби
Регби в России
Регби в Германии
Регби в Румынии